Некта́риос Никола́у Тавернара́кис (, ; 2 мая 1967, Ираклион, Крит, Греция) — греческий биолог, занимающийся изучением процессов старения, клеточной смерти и нейродегенерации. В настоящее время является профессором молекулярной системной биологии медицинского факультета Университета Крита (Ираклион и Ретимнон, Крит, Греция), а также директором Института молекулярной биологии и биотехнологии при научно-исследовательском центре FORTH в Ираклионе, где он возглавляет лабораторию нейрогенетики и старения.

Образование и научная карьера 
Получил степень бакалавра наук (B.Sc.), окончив биологический факультет Университета имени Аристотеля в Салониках (1989), а также степень доктора философии (Ph.D.) в области молекулярной генетики на биологическом факультете Университета Крита (1995). Постдокторантские исследования проводил на факультете молекулярной биологии и биохимии Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), после чего (2002) стал работать в Институте молекулярной биологии и биотехнологии при научно-исследовательском центре FORTH.

В 2010 году избран постоянным профессором биологического факультета Университета Крита.

С 2013 года занимает пост директора Института молекулярной биологии и биотехнологии Центра FORTH.

Научный вклад 
Внёс заметный вклад в изучение процессов гибели клеток, нейродегенеративных заболеваний и старения, а также механизмов памяти и обучения, что зафиксировано в научной литературе мирового уровня.

Награды и премии 
Ниже представлен неполный список наград и премий учёного.

 Премия Галена за научные исследования (2017).
 Honorary Education Business Award (2017).
 Член Научного Совета Европейского исследовательского совета (2016).
 Награда Европейского исследовательского совета (2016).
 Награда Фонда Santé (2015).
 Награда Афинской академии наук (2014).
 Член Европейской Академии (2014).
 Премия Фонда Эмбирикион (2012).
 Профессор биологического факультета Университета Крита (2010).
 Член Европейской организации молекулярной биологии (2009).
 Награда Европейского исследовательского совета (2008).
 Награда Центра FORTH (2007).
 Награда Фридриха Вильгельма Бесселя от Фонда Александра фон Гумбольдта (2007).
 Член Faculty of 1000 (2006).
 Академическая Премия в области медицины и биологии от Фонда Бодоссакиса (2005).
 Молодой исследователь Европейской организации молекулярной биологии (2002—2005).
 Феллоу HFSPO (1996—2000).
 Феллоу Комиссии по исследованию рака штата Нью-Джерси (1996).

Избранные публикации

Примечания

Ссылки 
 Tavernarakis Lab
 Institute of Molecular Biology and Biotechnology
 Foundation for Research and Technology — Hellas
 University of Crete Medical School

Цитологи
Биогеронтологи
Биологи Греции
Википедия:Биографии современников
Молекулярные биологи
Физиологи
Выпускники Салоникийского университета
Выпускники Университета Крита